Solms steht für:

 Solms, Stadt in Hessen
 Solms (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Grafschaft Solms-Rödelheim, Territorium des Deutschen Reiches
 Solms (Niederaula), Ortsteil von Niederaula, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Solms (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Solms (Adelsgeschlecht), hessisches Adelsgeschlecht